Существует несколько теорем, связанных с именем французского математика Жака Эрбрана:
  — фундаментальный результат математической логики, связывающий логику первого порядка с пропозициональной логикой.
 Теорема о дедукции — теорема о связи импликации и вывода в логических системах.
  — теорема из теории групп.
 .